Deco může označovat:
 fotbalistu jménem Anderson Luiz de Sousa, známého jako Deco
 souborový manažer deco, celým jménem Demos Commander
 japonskou firmu Data East, také známou jako DECO – Data East Corporation
 dekorativní styl Art deco